Eanatum () foi um rei sumério de Lagas entre 2500–. Estabeleceu um dos primeiros impérios verificáveis da história. Uma inscrição encontrada em um pedregulho afirma que Eanatum era seu nome sumério, enquanto seu nome "tidnu" (amorreu) era Luma. Eanatum foi filho de Acurgal e neto de Ur-Nanse.

Reinado 
Seu reinado foi importante por ter conquistado as cidades de Elão, Ur, Uma e Urua. A Estela dos Abutres mostra claramente densas fileiras de soldados de infantaria com elmos, lanças e escudos, liderados por Eanatum. Ela também mostra eles pisoteando os inimigos mortos, e uma inscrição afirma que Eanatum realmente venceu a batalha campal contra Uma. Depois, incorporou a cidade e boa parte do resto da Suméria ao seu reino.

Estela dos Abutres 

A Estela dos Abutres, que foi gravemente danificada, foi interpretada como tendo um lado "histórico", retratando Eanatum lutando contra o arquiinimigo de sua cidade, Uma, e um lado "mitológico" representando o deus Ninguirsu, intervindo em nome de sua cidade. A estela é inscrita com um texto muito longo, mas fragmentário, que pela qual descreve as batalhas entre Lagas e Uma e vários outros eventos.

Árvore genealógica 
Abaixo, segue a árvore genealógica dos primeiros monarcas de Lagas, de acordo com o antropólogo George A. Dorsey:

Ver também 

 Gudea 
 Estela dos Abutres

Bibliografia 

 

 

Reis da Suméria
Reis de Lagas